

Afrique du Sud 
 Lynnwood, un quartier résidentiel situé à l'est du centre-ville de Pretoria.

États-Unis 
Lynnwood Est le nom de quelques localités des États-Unis :

Trois localités en Pennsylvanie:
dans le Comté de Fayette
dans le Lynnwood (Luzerne Pennsylvanie)
une partie de Lynnwood-Pricedale (Pennsylvanie) (comté de Westmoreland)
Deux localités en Virginie:
dans le Comté de Rockingham 
un quartier de la cité indépendante Virginia Beach
Une dans l'État de Washington, Lynnwood.

pt:Lynnwood